Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztere az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumát vezeti, amely a szövetségi kormány összes pénzügyi feladatával foglalkozik. A pénzügyminiszter az Egyesült Államok elnökének első számú gazdasági tanácsadója, fontos szerepet játszik az ország gazdasági politikájában. A pénzügyminiszter az elnök kabinetjének tagja. A pozícióra az elnök jelöli, és  az Egyesült Államok Szenátusa fogadja el a jelölést szavazással. A pénzügyminiszteri az ötödik pozíció az elnöki utódlási sorrendben.

A pozíció az egyik legfontosabb a külügyminiszteri, a legfőbb ügyészi és a védelmi miniszteri mellett, 1789 óta létezik.

A jelenlegi pénzügyminiszter Janet Yellen, az első nő, aki betölti a pozíciót.

Pénzügyminiszterek listája 

Ha se a pénzügyminiszter, se a helyettes pénzügyminiszter nem tudja megfelelően teljesíteni pozíciójának elvárásait, akkor a Pénzügyminisztérium következő legmagasabb hivatalát betöltő minisztere lesz beiktatva.

Források 

 Pénzügyminisztérium hivatalos weboldala

Hivatkozások 

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban